Reinfandt ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Reinfandt (* 1964), deutscher Anglist
 Karl-Heinz Reinfandt (* 1932), deutscher Musikwissenschaftler und Musikpädagoge